Le nom Ramos est d'origine espagnole ou portugaise, très fréquent en Espagne et au Portugal. Il est lié à la fête des rameaux. Il peut désigner un enfant né le jour des Rameaux ou pendant cette période.

Patronyme 

 Albert Ramos-Viñolas (1988-), joueur de tennis espagnol ;
Alberto Fernández de la Puebla Ramos (1984-), coureur cycliste espagnol ;
 Alex Ramos (1961-), boxeur américain ;
  :
 Alfredo Ramos (1906-19?), footballeur portugais ;
 Alfredo Ramos Castilho (1934-2012), footballeur brésilien ;
 Alfredo Ramos dos Santos, ou Alfredo II (1920-1997), footballeur brésilien ;
  (1950-), agronome et homme politique uruguayen ;
 António Ramos Rosa (1924-2013), écrivain portugais ;
 Arturo Ramos Hernández (1960-), joueur cubain de water-polo ;
 Bacilio Ramos (1989-), coureur cycliste bolivien ;
 Carlos Ramos (1971-), arbitre portugais de tennis ;
 
 Celso Ramos (1897-1996), gouverneur de l'État de Santa Catarina, au Brésil, de 1961 à 1966 ;
 Christian Ramos (1988-), footballeur péruvien ;
 Conchita Ramos (1925-2019), républicaine espagnole engagée dans la Résistance française;
 Cláudio Ramos (1991-), footballeur portugais ;
 Darwin Ramos (1994-2012), Serviteur de Dieu, jeune laïc philippin dont le procès de béatification et canonisation est en cours dans le ;
 Diego Ramos (1972-), acteur argentin ;
 Duilio Ramos (1996-), coureur cycliste argentin.
 Edwin Ramos (1986-), membre de gang salvadorien condamné pour triple homicide aux États-Unis ;
 Élodie Ramos (1983-), joueuse de football française.
 Enrique Ramos Ramos (1890-1958), homme politique et avocat espagnol.
 Felix Ramos (?-), agent de la CIA qui aurait exécuté, selon certains, Ernesto Guevara en Bolivie ;
 Fernando García Ramos (1931-), poète et sculpteur espagnol ;
 Ferrán Marín Ramos (1974-), écrivain espagnol ;
 Fidel Ramos (1928-2022), président des Philippines de 1992 à 1998 ;
 Florencio Ramos (1977-), coureur cycliste mexicain ;
 Francisco Ramos (1995-), footballeur portugais ;
 Gabriela Ramos (1964-), fonctionnaire internationale mexicaine ;
 Graciliano Ramos (1892-1953), écrivain brésilien ;
 Ivone Ramos (1926-2018), écrivaine capverdienne ;
 Joana Ramos (1982-), judokate portugaise ;
 Joaquim José Ramos Guerreiro (1966-2017), acteur et directeur de théâtre portugais ;
 Jorge Franco Ramos (1962-), écrivain colombien ;
 Jorge Luis Ramos Sánchez (1992-), footballeur colombien ;
 
 José Ramos-Horta (1949-), homme politique timorais ;
 Guy Ramos (1985-), footballeur cap-verdien ;
 Humberto Ramos (1970-), dessinateur de comics d'origine mexicaine ;
 Larissa Ramos (1989-), mannequin brésilien, Miss Terre 2009 ;
 Laura Ramos (née en 1978), actrice cubaine.
 Leonardo Ramos (1989-), footballeur argentin.
 
 Mariana Ramos (?-), chanteuse sénégalaise ;
 María Luisa Ramos Urzagaste (1965-), diplomate bolivienne ;
 Manuel João Ramos (1960-), anthropologue portugais ;
 Manuel Marengo Ramos (1973-), footballeur péruvien ;
 Mauro Ramos (1930-2002), footballeur brésilien ;
 Mel Ramos (1935-2018), peintre américain ;
 Nereu de Oliveira Ramos (1888-1958), avocat et homme politique brésilien ;
 Pedro Jorge Ramos Moreira (1983-), footballeur portugais ;
 Peter John Ramos (1985-), joueur de basket-ball portoricain ;
 Philippe Ramos (1964-), réalisateur et scénariste de cinéma ;
 Rafael Ramos (1995-), footballeur portugais ;
 Ramiro Ledesma Ramos (1905-1936), intellectuel espagnol ;
 Rhian Ramos (1990-), actrice et mannequin philippine ;
 Richard Ramos (1968-), homme politique français ;
 Rodrigo Lacerda Ramos (1980-), footballeur brésilien ;
 Rubén Ramos (1992-), coureur cycliste argentin ;
 Ruth Ramos (1994-), actrice mexicaine ;
 Sandra Ramos (1969-), artiste cubaine ;
 Sarah Ramos (1991-), actrice américaine ;
 
 Sugar Ramos (1941-2017), boxeur cubain ;
 Thomas Ramos (1995-), joueur de rugby à XV français ;
 Vicente Ramos (1947-), basketteur espagnol ;
 
 Vidal José de Oliveira Ramos (1866-1954), homme politique brésilien ;
 Yolanda Ramos (1968-), actrice comique et scénariste catalane.

Toponyme 

 
 Marcelino Ramos, ville brésilienne du nord-ouest de l'État du Rio Grande do Sul.
 , ville mexicaine.
 à Rio de Janeiro (Brésil) :
 Ramos, quartier de la ville
 Piscinão de Ramos, zone de loisirs
 Ramos (Philippines)
 Vidal Ramos, ville brésilienne de l'État de Santa Catarina.

Références 

Patronyme hispanique
Patronyme portugais